Spencer Clark (29 de Janeiro de 1987 — 21 de Maio de 2006) foi um piloto da NASCAR dos Estados Unidos.

Clark, Spencer